Данная статья представляет собой список футболистов, выходивших на поле хотя бы в одном матче сезона 2017/2018 годов в рамках турецкой Суперлиги. Список разбит на составы по командам в соответствии с занятыми ими местами в итоговой турнирной таблице 
 
В сезоне 2017/2018 в рамках турецкой Суперлиги 18 клубов провели между собой 306 игр и забили 906 голов. Лучшим бомбардиром чемпионата стал французский нападающий «Галатасарая» Бафетимби Гомис с 29 голами.

За 34 тура Суперлиги было выдано 375 жёлтых и 88 красных карточек. Наибольшее количество предупреждений получили футболисты «Карабюкспора» (96), самым грубым игроком стал защитник «Бешикташа» Душко Тошич, удалявшийся с поля три раза.

Легенда

Галатасарай 

Итог: Чемпион

Фенербахче 

Итог: 2-е место

Истанбул Башакшехир 

Итог: 3-е место

Бешикташ 

Итог: 4-е место

Трабзонспор 

Итог: 5-е место

Гёзтепе 

Итог: 6-е место

Сивасспор 

Итог: 7-е место

Касымпаша 

Итог: 8-е место

Кайсериспор 

Итог: 9-е место

Ени Малатьяспор 

Итог: 10-е место

Акхисар Беледиеспор 

Итог: 11-е место

Аланьяспор 

Итог: 12-е место

Бурсаспор 

Итог: 13-е место

Антальяспор 

Итог: 14-е место

Коньяспор 

Итог: 15-е место

Османлыспор 

Итог: 16-е место

Генчлербирлиги 

Итог: 17-е место

Карабюкспор 

Итог: 18-е место

Примечания 

2017/2018